Катакомбы — подземные ходы.
 Катакомбы (фильм, 2007)
 Катакомбы (альбом) — альбом российского хип-хоп-исполнителя Элджей.